Иван Иванович Субботин (1878 — 15 апреля 1939) — учитель, депутат Государственной думы I созыва от Тверской губернии.

Биография 
Родился в крестьянской семье в деревне Зелень Плещеевской волости Кашинского уезда Тверской губернии. Окончил двухклассное училище и учительскую семинарию. Шесть с половиной лет был народным учителем. Выдержал экстерном экзамены при Ярославской гимназии и на момент выборов в Думу был студентом Императорского Московского технического училища. В списке выпускников ИМТУ его нет, однако другие источники указывают на то, что он его позднее окончил. Согласился баллотироваться в Думу после того, как его попросили об этом жители 39 селений Калязинского уезда и 26 марта 1906 года был избран в Государственную думу I созыва от съезда уполномоченных от волостей. Входил в Трудовую группу. Член аграрной и библиотечной комиссий. Подписал заявление об образовании местных аграрных комитетов.

После роспуска Государственной Думы в сентябре 1906 года зачислен на металлургическое отделение Санкт-Петербургского Политехнического института.

Был в числе тех, кто 10 июля 1906 года подписал «Выборгское воззвание»;  года был арестован на финляндской железной дороге, содержался в одиночной камере № 521 во втором корпусе петербургской тюрьме «Кресты». На процессе по делу о Выборгском воззвании осужден по ст. 129, ч. 1, п. п. 51 и 3 Уголовного Уложения, приговорён к 3 месяцам тюрьмы и лишён права быть избранным.

В 1908 году издатель газеты «Известия крестьянских депутатов», тогда же член редколлегии газеты «Крестьянский депутат». Член Комитета Трудовой группы, с 1907 член её Центрального комитета. В 1910 году приговорён к одному году крепости за литературно-издательскую деятельность. В апреле 1911 года еще находился в тюрьме.

В 1912 году восстановился в Санкт-Петербургском политехническом институте и окончил его в мае 1914 года. (ЦГИА СПб, Ф. 478, Оп. 1, Д. 2041)

В 1938 году работал заместителем главного инженера Главспецстали Наркомата тяжелой промышленности СССР.  Был в тот момент беспартийным; 2 июля 1938 года арестован и 14 апреля 1939 года приговорён Военной коллегией Верховного суда СССР по обвинению в участии в контр-революционной террористической организации к расстрелу. Расстрелян 15 апреля 1939 года, место захоронения — Московская область, Коммунарка.

Реабилитирован в феврале 1956 года ВК ВС СССР.

Сочинения 
 И. Субботин. Роспуск первой Государственной думы: [Без места, без года];
 С. Бондарев, И. Субботин. Тактика Трудовой группы: Роспуск Государственной думы. — СПб., 1907.

Адреса 
 1939 — Москва, ул. Горького, д. 90, кв. 24.

Литература 
 Иванов Б. Ю., Комзолова А. А., Ряховская И. С. Государственная дума Российской империи: 1906—1917. М.: РОССПЭН, 2008. — С. 595.
 Боиович М. М. Члены Государственной думы (Портреты и биографии). Первый созыв. — М.: Тип. Товарищества И. Д. Сытина, 1906. — С. 357.
 Первая Государственная Дума. Алфавитный список и подробные биографии и характеристики членов Государственной Думы. — М.: Тип. Товарищества И. Д. Сытина, 1906. — 175 с.
 Государственная Дума первого призыва. Портреты, краткие биографии и характеристики депутатов. — Москва: «Возрождение», 1906. — 112 с. — С. 84.
 Колесниченко Д. А. Состав Трудовой группы в I и II Государственных думах. Сводная таблица членов фракции. — М., 1988. — С. 50—51.

Примечания 

Выпускники Ярославской гимназии
Трудовая группа
Персоналии:МГТУ
Педагоги Российской империи
Революционеры России
Репрессированные в СССР
Члены Государственной думы Российской империи I созыва
Посмертно реабилитированные в СССР
Расстрелянные и похороненные на полигоне Коммунарка
Выпускники Санкт-Петербургского политехнического института (до 1917 года)